«Azteca Uno» — мексиканская телекомпания, владелецем телеканала является TV Azteca, Начал вещание 1 сентября 1968 года.

Программы

С понедельника по пятницу 
 «Hechos AM»
 «Venga la Alegría»
 «Ellas Arriba»
 «Hechos Meridiano»
 «Ventaneando»
 «Cosas de la Vida»
 «Todo a Nada»
 «Hechos noche»
 «Hechos en CDMX»

Суббота 
 «Hechos Sabado»
 «Te Quiero México, Te Quiero Limpio Cloralex»
 «Liga MX»
 «El Grand Prix del verano»
 «El rival más débil»
 «La Academia Kids»

Воскресенье 
 «Hasta Mañana es Lunes»
 «Venga el Domingo»
 «Liga MX»
 «Conexión»
 «Los 25 Más»
 «Sabes Quien Sabe? Ve tu a Saber»
 «DeporTV»

Лозунги 
 1985—1991: «Porque usted es nuestra gente»
 1991—1993: «La mejor opción»
 2000—2007: «Imagen de nuestro México»
 2007—2011: «Vive la tele»
 2011—2013: «La señal que une a México»
 2013—2014: «Más cerca de ti»
 С 2014 года: «El Trece, contigo»

См. также 
 TV Azteca

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала 

TV Azteca
Телеканалы Мексики
Телеканалы, запущенные в 1968 году
Телеканалы на испанском языке